Il doppio del torneo di tennis Open Tarragona Costa Daurada 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Dušan Karol e Daniel Köllerer che hanno battuto in finale Marc Fornell Mestres e Marc López 6-2, 6-2.

Teste di serie

 Máximo González /  Rubén Ramírez Hidalgo (quarti di finale)
Assente

 Óscar Hernández /  Gabriel Trujillo Soler (primo turno)
 Matwé Middelkoop /  Martijn van Haasteren (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Tarragona Costa Daurada 2008